Ирку́т:

 Иркут — река в Бурятии и Иркутской области.
 Иркут (компания) (НПК «Иркут») — российская авиастроительная компания.
 Иркут (вертолёт) — вертолёт российской компании «Иркут»
 Иркут (баскетбольный клуб) — иркутский баскетбольный клуб.
 Иркут (танкер) — российский средний морской танкер в составе Тихоокеанского флота.
 Иркут (ракета-носитель)  — перспективная российская ракета-носитель сверхлёгкого класса

См. также 
 Иркутка
 Иркутск (значения)

Примечания